L'enzyme malique peut désigner :

 l'enzyme malique à NAD (NAD-ME, ) ;
 l'enzyme malique à NADP (NADP-ME, ).

EC 1.1.1
Photosynthèse